Dafni ou Daphni (en grec : Δάφνη) est un mot qui signifie « laurier ». 

Daphni est très fréquent dans la toponymie hellénique. Il peut désigner :
 Dafni, localité du Mont Athos où se trouve le principal port d'accès à la péninsule ;
 Dafni, ancienne municipalité de la banlieue sud-est d'Athènes, fusionné depuis le  avec Hymittos pour former Dafni-Ymittos ;
 Dafni, quartier de la municipalité de Haïdari dans la banlieue-ouest d'Athènes où se trouvent l'hôpital psychiatrique de l'Attique et l'ancien monastère médiéval de Dafni ;
 Dáfni, un village du dème de Kalávryta, district régional d’Achaïe,

Autres 
 Daphni, nom de scène du musicien Daniel V. Snaith, plus connu sous le nom de Caribou
 Daphni, un fonds d'investissement capital-risque français